Färs & Frosta Sparbank Arena, auch Lunds nya arena (Neue Arena Lund), ist eine Multifunktionsarena in der südschwedischen Stadt Lund, im Stadtteil Klostergården. Die Arena wurde in den Jahren 2007 und 2008 erbaut und am 19. September 2008 eröffnet. Das Gebäude wird vor allem für den Handballsport von den Vereinen H 43 und LUGI HF genutzt; außerdem birgt es eine Eishalle.

Die Arena fasst 3.000 Zuschauer bei Sportveranstaltungen und bis zu 4.000 Personen bei Konzerten und trägt den Namen der schwedischen Bank Färs & Frosta Sparbank. Hier werden 2011 Spiele während der Handball-Weltmeisterschaft der Herren ausgetragen.

Weblinks 

 Offizielle Webpräsenz (schwedisch)

Bauwerk in Lund
Sport (Gemeinde Lund)
Erbaut in den 2000er Jahren
Sportstätte in Schweden
Mehrzweckhalle
Sportstätte für Handball
Handball (Schweden)